Jméno a příjmení Ivan Kopecký má více nositelů:

 Ivan Kopecký (* 1946) – český fotbalista a trenér
 Ivan Kopecký (1970) (* 1970) – český fotbalista a fotbalový trenér
 Ivan Kopecký (pedagog) (1933–1983) – český pedagog